Fasā kan syfta på följande platser:

Iran 

 Shahrestān-e Fasā (kommun, lat 28,97, long 53,77), Fars, 
 Fasā (kommunhuvudort i Iran), Fars, 

Robotskapade Iranförgreningar